„Atalante” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Marine nationale:
 „Atalante” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku
 „Atalante” – okręt pancerny typu Alma z lat 60. XIX wieku
 „Atalante” (Q98) – okręt podwodny typu Amphitrite z okresu I wojny światowej
 „Atalante” (Q162) – okręt podwodny typu Argonaute z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów